

Par chiffre d'affaires 

La liste ci-dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises mondiales par chiffre d'affaires de 2005. Les chiffres ont été publiés en 2006 et sont indiqués en millions de dollars américains.

Par capitalisation boursière 
Le tableau ci-dessous répertorie les 100 plus grandes entreprises en fonction de leur capitalisation boursière au . Les chiffres sont exprimés en millions de dollar US.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Économie

Liens externes 
 liste des 1625 entreprises dépassant le milliard de $ de chiffre d'affaires et leurs performances. 
 Fortune Global 500
 Financial Times Global 500 
 Forbes 2000

Classement d'entreprises
2005 en économie